

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Proctor – città della Contea di St. Louis, Minnesota
 Proctor – comunità non incorporata della Contea di Comanche, Texas
 Proctor – città della Contea di Rutland, Vermont

Persone 
 Phil Proctor – attore e doppiatore statunitense
 Redfield Proctor – politico statunitense
 Richard Anthony Proctor – astronomo inglese
 Shara Proctor – atleta anguillana

Personaggi immaginari 
 Proctor – personaggio della serie cinematografica di Scuola di polizia e dell'omonima serie animata

Altro 
 Percival Proctor – aereo britannico